Tuomola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1965), dessinateur finlandais
 (née en 1976), présentatrice et actrice finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois